SIB pode significar:

 O Modelo Simples da Biosfera utilizado com modelos atmosféricos de circulação geral
 Service Implementation Bean, um objeto Java que implementa um serviço web
 Sociedade dos Ilustradores do Brasil
 

Desambiguação